Pastel je lahko:
 pastel (barva)
 pastel (tehnika slikanja)
 pastel (slika)